Het ATP-toernooi van Estoril 2009 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 4 tot en met 10 mei 2009. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
2009